Le terme homogamie désigne :
Homogamie, terme utilisé en biologie en trois sens différents ;
Homogamie sociale, fait de rechercher un conjoint dans le groupe social auquel on appartient.